Musikerkrankheit steht für:

 allgemein eine tätigkeitsbedingte Krankheit von Musikern, siehe Musikermedizin
 im Speziellen Fokale Dystonie